Пивова́р:
 Пивовар — тот, кто варит пиво.
 Пивовар — пивоваренная компания в Волгограде.

Персоналии 
 Пивовар, Виктор Гордеевич (1902—1945) — Герой Советского Союза.
 Пивовар, Ефим Иосифович (род. 1949) — советский и российский историк, ректор РГГУ, академик РАН (2022).
 Пивовар, Сергей Фёдорович — липецкий предприниматель, экс-владелец сети «Корзинка».